Desa Tiron kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tiron (administrativ by i Indonesien, lat -7,59, long 111,55), Jawa Timur, 
 Desa Tiron (administrativ by i Indonesien, lat -7,79, long 111,94), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar